Hadda heißen
 der semitische Wettergott, siehe Adad
 eine indo-griechische Fundstätte in der antiken Region Gandhara und im heutigen Afghanistan, siehe Hadda (Afghanistan)

Hadda ist der Familienname folgender Personen:
 Moritz Hadda (1887–1942), deutscher Architekt